Berline (koets)
 Sedan (autotype)